Detroit Red Wings
 IATA-luchthavencode voor Darwin International Airport
 Een bestandsextensie voor een AutoCAD-tekeningbestand (DraWinG)
 Doorgaande ringweg, de naam die gegeven wordt aan het project voor de bouw van een snelweg voor doorgaand verkeer op de huidige R1 in het Masterplan 2020 - Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen en het project voor de Oosterweelverbinding.